

Населені пункти та їхні частини

 Болеховиці — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Болеховиці — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Болеховиці — село в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Болеховиці — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки